Los miozoos (Miozoa) son un filo de protistas alveolados unicelulares generalmente flagelados y de hábitat marino principalmente, que poseen alvéolos corticales como parte de su estructura celular. Dentro de Alveolata constituye el clado principal hermano de Ciliophora y es muy diverso, pues está conformado por grupos fotosintéticos como Dinoflagellata y Chromerida, por heterótrofos que pueden ser endoparásitos como Apicomplexa y Perkinsozoa y otros grupos predadores de vida libre. 

Conforma un grupo grande con unas 8.000 especies descritas, muchas de las cuales presentan complejo apical o se alimentan por mizocitosis. Los miozoos más tempranos son llamados protalveolados, los cuales presentan características ancestrales como la de ser biflagelados acuáticos, rápidos nadadores y predadores.

Miozoa se ha definido por una condición típicamente haploide, mientras que en el otro clado Ciliophora hay micronúcleos diploides y macronúcleos multiploides. Además se caracterizan por tener crestas mitocondriales ampulares.

Filogenia 
El análisis genético a nivel de las subunidades mayor y menor del ADNr nuclear han dado el como resultado las siguientes relaciones filogenéticas:

Referencias